Хейли Баптист (; родилась 3 ноября 2001 года в Ваштингтоне, США) — американская профессиональная теннисистка; победитель одного турнира WTA в парном разряде.

Спортивная карьера 
Батист, которая предпочитает играть на теннисных кортах с твердым покрытием, начала занятия теннисом с четырёхлетнего возраста, работая в основном на грунтовых кортах. Она до 2021 года активно принимала участие в турнирах Мирового теннисного тура ITF среди женщин, где выиграла три титула в одиночном разряде.

На Открытом чемпионате Франции по теннису 2017 года она смогла дойти до 1/8 финала в юниорском одиночном разряде.

На Mercer Tennis Classic 2018 года она вышла в четвертьфинал, где проиграла со счетом 4-6, 4-6 финалистке Веронике Сепеде Ройг. На US Open 2018 года она и её партнерша Далайна Хьюитт вышли в финал юниорского парного разряда, в котором проиграли Кори Гауфф и Кэти Макнейли 3:6, 2:6.

Батист дебютировала в WTA Tour на Citi Open 2019 года, где в основной сетке ей удалось одержать победу над своей соотечественницей Мэдисон Киз, которая была посеяна под вторым номером.

На Открытом чемпионате США по теннису в 2020 года Хейли приняла участие в основном розыгрыше турнира, получив WC, где уступила в первом раунде французской теннисистке Кристине Младенович 5:7, 2:6. 

В 2021 году на Открытом чемпионате Франции по теннису, американка, победив в квалификации, в первом круге обыграла россиянку Анну Блинкову, а во втором уступила именитой соотечественнице Софии Кенин.

Рейтинг на конец года

Выступления на турнирах

Финалы турниров WTA в парном разряде (1)

Победы (1) 

* количество побед в одиночном разряде + количество побед в парном разряде.

Примечания

Ссылки 
 
 

Теннисисты США